Hartill ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Hartill (1905–1980), englischer Fußballspieler
 Mark Hartill (* 1964), australischer Rugbyspieler